Osage é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Osage (Kansas)
 Condado de Osage (Missouri)
 Condado de Osage (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos